Una espeleoseismita és un tipus d'espeleotema consistent en una alteració de les formes típiques dels espeleotemes produïda per un sisme, com ara enderrocs d'estalactites, d'estalagmites, de columnes, de banderes, etc.; canvis de direcció del creixement d'estalactites i estalagmites, enfonsament de sostres, etc. Aquestes espeleoseismites poden ser utilitzades en estudis paleoseismològics d'antics terratrèmols.

Espeleotemes